Il Campi Flegrei Piedirosso passito è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.
.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso granato più o meno intenso
odore: gradevole, intenso, caratteristico
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Piedirosso